Sezon (1952/1953) był 9. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 3 sierpnia 1952 i trwały do 21 czerwca 1953. Tytułu nie obroniła drużyna Fredrikstad FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Larvik Turn.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Larvik Turn - Skeid Fotball 3-2

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1952 w piłce nożnej
1953 w piłce nożnej
1952 w Norwegii
1953 w Norwegii